Анбандлінг () — це процес реорганізації великої корпорації з різноманітними активами, який призводить до відокремлення побічних функцій чи активів з метою посилення основної галузі діяльності.

Наприклад, наприкінці 2010-х років українська компанія «Нафтогаз України» готувалася до відокремлення побічних функцій транспортування газу до окремої компанії, залишаючи собі видобуток, зберігання та постачання газу споживачам.

Примітки

Посилання 
 Will Kenton. Unbundling. Investopedia, Updated Jan 15, 2020 

Корпоративні фінанси